Чемпионат Уэльса по футболу 2003/2004 годов — 12-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 15 августа 2003 и закончился 1 мая 2004 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2003 году
Спорт в Великобритании в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004